Diethard ist der Name von
 Diethard (Hildesheim) († 954), Bischof von Hildesheim, davor Abt von Hersfeld
 Diethard (Osnabrück) († 1137), Bischof von Osnabrück

Siehe auch:
 Dethard
 Theodard